Fekete Gábor (19. század) színész, színigazgató
Fekete Gábor (1930–2016) Széchenyi-díjas ökológus, botanikus
Fekete Gábor (1936) agrármérnök, vízgazdálkodási szakmérnök
Fekete Gábor zenész, több magyar együttes dobosa
Fekete Gábor (1960–2017) öttusázó, edző
Fekete Gábor (1954) grafikus, fotó- és zománcművész
Fekete Gábor (1968) kézilabdázó
Fekete Gábor (1993) színész
Fekete Gábor (1998) atléta
Fekete Gábor (?) labdarúgó